

Чиллікоті — місто, штат Іллінойс
 Чиллікоті — місто, штат Айова
 Чиллікоті — місто, штат Міссурі
 Чиллікоті — місто, штат Огайо
 Чиллікоті — місто, штат Техас